La Liga de Bélgica de balonmano es la máxima categoría de balonmano en Bélgica. Está formada por 12 equipos y fue fundada en 1957.

Palmarés

Palmarés por equipo

Referencias 

Campeonatos de balonmano de Bélgica